Petrus Emelius Tegelberg (1838-1917), Nederlands ondernemer
Petrus Emelius Tegelberg (1874-1954), Nederlands ondernemer en zoon van bovenstaande